Salvius steht für:
 Salvius (Tryphon), römischer Sklavenführer
 Salvius von Albi († um 584), französischer Geistlicher, Bischöfe von Albi 
 Salvius von Amiens († um 615), französischer Geistlicher, Bischof von Amiens 

Salvius ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Adler Salvius (1590–1652) schwedischer Politiker

Salvius ist der Gentilname oder das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Salvius Capito, römischer Suffektkonsul 148
 Gaius Salvius Liberalis Nonius Bassus, römischer Suffektkonsul 85
 Lucius Salvius Otho, römischer Politiker
 Lucius Salvius Otho Cocceianus, römischer Suffektkonsul 82
 Lucius Salvius Otho Titianus, römischer Konsul 52 und Suffektkonsul 69
 Marcus Aurelius Salvius, römischer Offizier
 Publius Salvius Aper, römischer Prätorianerpräfekt

 Quintus Salvidienus Rufus Salvius († 40 v. Chr.), römischer Politiker und Heerführer
 Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus, römischer Suffektkonsul 123

Siehe auch:
 Salvijus, litauischer männlicher Vorname
 Salvi
 Salvio